

Geografia
 Comuni
 San Benedetto dei Marsi – comune in provincia dell'Aquila
 San Benedetto in Perillis – comune in provincia dell'Aquila
 San Benedetto del Tronto – comune in provincia di Ascoli Piceno
 San Benedetto Val di Sambro – comune nella città metropolitana di Bologna
 San Benedetto Ullano – comune in provincia di Cosenza
 San Benedetto Belbo – comune in provincia di Cuneo
 San Benedetto Po – comune in provincia di Mantova

 Frazioni 

 San Benedetto – frazione di Iglesias
 San Benedetto – frazione di Cascina in provincia di Pisa
 San Benedetto di Lugana – frazione di Peschiera del Garda in provincia di Verona
 San Benedetto – frazione di Riccò del Golfo di Spezia
 Castel San Benedetto – frazione di Rieti

 Altro 
San Benedetto – quartiere di Cagliari

Santi

 San Benedetto Biscop (†690) – fondatore delle abbazie di Wearmouth e Jarrow, celebrato il 12 gennaio;
 San Benedetto d'Aniane (†821) – restauratore della disciplina monastica nell'impero carolingio, celebrato il 12 febbraio;
 San Benedetto Revelli (†900) – vescovo di Albenga, celebrato il 12 febbraio;
 San Benedetto di Dolia (†1112) – benedettino, vescovo di Cagliari, celebrato il 17 febbraio;
 San Benedetto Crispo (†725) – vescovo di Milano, celebrato l'11 marzo;
 San Benedetto monaco in Campania (†550) – martire, celebrato il 23 o 31 marzo;
 San Benedetto il Moro (†1589) – al secolo Benedetto Manasseri, schiavo etiope trasferito in Sicilia e liberato, celebrato il 4 aprile;
 San Benedetto di Hermillon (†1184) – giovane pastore di Avignone, celebrato il 14 aprile;
 San Benedetto Giuseppe Labre (†1783) – asceta francese, celebrato il 16 aprile;
 San Benedetto Menni (†1914) – presbitero dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, fondatore della congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, canonizzato nel 1999 da papa Giovanni Paolo II, celebrato il 24 aprile;
 San Benedetto di Skalka (†1012) – eremita ungherese, celebrato il 1º maggio;
 San Benedetto papa (†685) – al secolo Benedetto Savelli, divenuto papa come Benedetto II, celebrato l'8 maggio;
 San Benedetto il Vecchio (†1099) – abate della Sacra di San Michele vicino a Torino, celebrato il 31 maggio;
 San Benedetto da Norcia (†547) – fondatore del monachesimo occidentale, celebrato l'11 luglio (già il 21 marzo);
 San Benedetto di Angers (†820) – vescovo di Angers, celebrato il 15 luglio;
 San Benedetto – protomartire cristiano del III-IV secolo, celebrato il 13 ottobre;
 San Benedetto di Macérac (†845) – monaco greco, abate a Nantes (Francia), celebrato il 22 ottobre;
 San Benedetto di Poitiers (ante IX secolo) – sacerdote, celebrato il 23 ottobre;
 San Benedetto (†1005) – benedettino, martire in Boemia con altri confratelli; celebrato il 12 novembre.

Altro 

 San Benedetto – dipinto di Antonello da Messina, Galleria degli Uffizi, Firenze
 San Benedetto – dipinto di El Greco, Museo del Prado, Madrid
 San Benedetto – Nome di una cultivar di olivo della Sicilia.
 Acqua Minerale San Benedetto – Azienda dedita all'imbottigliamento di acqua minerale e alla produzione di bibite.